Князь Фёдор Иванович Бельский — видный воевода во времена правления Ивана III Васильевича и Василия III Ивановича.

Из княжеского рода Бельских, Гедеминович. Четвëртый сын Ивана Владимировича Бельского. Подданный Великого князя Литовского в 1482 году перешёл на службу к Великому князю Московскому Ивану III.

Переход на сторону Ивана III 
Владел городком Белый около Смоленска. В 1481 году вместе с князьями Иваном Гольшанским и Михаилом Олельковичем составил заговор с целью убийства великого князя литовского Казимира IV. Заговор был раскрыт и товарищи Фёдора казнены, но ему удалось бежать. При этом жена пожелала остаться в Литве. Князь Фёдор был охотно принят Иваном III. Он получил во владение удел в Новгородской земле город Демон (ныне Демянск) и Марёво с селами. Вместе с Фёдором бежал воин Тимофей, будущий преподобный Тихон Луховской, в Московском государстве принявший монашеский постриг и ставший отшельником. Жена князя Фёдора с тех пор удерживалась литовскими князьями, русский великий князь неоднократно поднимал вопрос о её выдаче, но литовская сторона отвечала, что она отъезжать не желает.

В 1485 году участвовал в походе Ивана III на Тверь, в результате которого тверское княжество потеряло самостоятельность. В 1492 участвовал в царском Новгородском походе.

Опала и реабилитация 
В 1493 году был подвергнут опале по причине подозрения в заговоре. Князь Иван Лукомский, также перебежчик с литовской стороны, был схвачен по обвинению в попытке отравить Ивана III. На допросах он показал, что Ф. И. Бельский собирался бежать в Литву, возможно, это был оговор. Князя Фёдора Ивановича отправили в заточение в Галич. В 1495 году участник Новгородского царского похода. В 1497 году ему выделили новый удел в Поволжье: Лух, Вичугу, Кинешму, Чихачев. Уделом Бельские владели до 1571 года. Князь Фёдор Иванович подарил иноку Тихону и его братии небольшой участок вблизи Луха. Так получил начало будущий Николо-Тихонов монастырь. В 1498 году Иван III после неудачных попыток выдачи из Литвы жены с одобрения церкви выдал за Фёдора Ивановича свою племянницу (дочь сестры Анны Васильевны, княгини Рязанской), также Анну Васильевну, свадьба состоялась в Рязани.

Поход на Казань 
В марте 1499 года послан первым воеводою к Казани, войска выдвинутого Иваном III в помощь казанскому хану Абдул-Латифу, против пришедших из Аральска и Урака татарских князей. Кроме него в походе участвовали воеводы: князь Семён Романович Ярославский, Юрий Захарьич и князь Д. В. Щеня. Поход прошёл без боевых действий, так как выдвижение русской рати отпугнуло противников казанского хана.

Участие в Русско-Литовской войне 
Брат князя Фёдора — Семён Иванович Бельский также перешёл на сторону Ивана III в 1500 году, но не «отъехал», а перешёл вместе с владениями, что было первым поводом к Русско-Литовской войне 1500—1503 годов. В 1502 году второй воевода правой руки в походе русской армии на Смоленск, после молодого царского сына первого воеводы Дмитрия Ивановича Жилки. Осада Смоленска закончилась безуспешно. Многие участники похода проявляли своеволие, занимаясь вместо осады грабежом порубежных земель. Сохранилось свидетельство, что по возвращении в Москву многие были наказаны кнутом.

Казанский поход 1506 года 
В апреле 1506 года, когда воцарившийся князь Василий III предпринял крупный поход на Казань против хана Мухаммед-Амина, вновь находился под командованием Дмитрия Жилки, первым воеводою Большого полка судовой рати к Казани. Поход закончился полным разгромом русской рати, князю Фёдору удалось бежать. В 1508-1509 годах ходил первым воеводою против казанского царя. В 1513-1514 году первый воевода левой руки войск при взятие Смоленска.

Семья

Жена и дети 
Супруга: Анна Васильевна — дочь великого князя рязанского Василия Ивановича, племянница (по матери) великого князя Ивана III Московского.

Сыновья князя Фёдора играли значительную роль в жизни России XVI века:

 Дмитрий Фёдорович Бельский — видный военачальник;
 Иван Фёдорович Бельский — советник Ивана IV;
 Семён Фёдорович Бельский — бежал в Великое княжество Литовское, участвовал в войнах против России.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Бельский Фёдор Иванович. стр. 45.

Ссылки 
 
 А. А. Зимин. Россия на рубеже XV—XVI столетий (Очерки социально-политической истории)

Персоналии по алфавиту
Участники Русско-литовских войн
Фёдор Иванович Бельский
Участники Русско-казанских войн
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании